Scherbin steht für:

 einen anderen Namen des ägyptischen Dorfes Scharbin
 einen früheren Namen von Zscherben (Merseburg)